Le mot Seb est généralement rencontré comme un diminutif du prénom Sébastien.

Abréviation 
 Seb, pseudonyme de Sébastien Frit, vidéaste et rappeur français.
 Seb, dessinateur caricaturiste au journal L'Indépendant.

Sigle ou acronyme 
 Groupe SEB (Société d'emboutissage de Bourgogne),  leader mondial dans le domaine du petit équipement domestique
 La Société européenne de brasserie, un ancien groupe brassicole français.
 Skandinaviska Enskilda Banken, une banque suédoise.

Autres 
 Autre nom du dieu égyptien Geb.
 Seb est le  de la  égyptienne.